

Трусдейл — місто, штат Айова
 Трусдейл — місто, штат Міссурі